«Вечерний Брест» — региональная общественно-политическая газета. Издается с 1991 года.

Издатели 

Учредителями являются ООО «РИА "Вечерний Брест"», брестский городской совет депутатов, ООО «Брествестпресс». Издатель — ООО «Редакция газеты "Вечерний Брест"». Главный редактор — Александр Седнев.

Выходит 1 раз в неделю по пятницам. Тираж — 5000 экземпляров (июль 2021 года).

Награды 
 Национальный конкурс печатных СМИ «Золотая Литера» — «Лучшая городская газета» (2008)
 Национальный конкурс печатных СМИ «Золотая Литера» — «Лучший творческий проект года региональных, многотиражных печатных СМИ» за проект «Восточное партнерство» (2010)
 Белорусский союз журналистов — почетное звание «Заслуженный журналист», присуждено главному редактору «Вечернего Бреста» Владимиру Шпарло (2012)
 Национальный конкурс печатных СМИ «Золотая Литера» — «Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни», лауреат — корреспондент газеты Александр Кульбака (2013)

См. также 
 Средства массовой информации Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальное VK-сообщество газеты

Газеты Бреста